Лига на нациите на УЕФА 2020/21 е вторият сезон на Лига на нациите на УЕФА, международен футболен турнир, организиран от европейската футболна централа УЕФА. Надпреварата включва всички 55 члена на УЕФА. Турнирът се провежда от септември до ноември 2020 (групова фаза), септември или октомври 2021 (плейофи) и март 2022 (плейофи за отпадане). Защитаващият титлата си е .

Група A

Група А1

Група А2

Група А3

Група А4

Финали на Лига на нациите

Полуфинали

Мач за трето и четвърто място

Финал

Група B

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група C

Група C1

Група C2

Група C3

Група C4

Плейаут за оставане 

|}

Група D

Група D1

Група D2 

УЕФА